Кюснахт — топоним.

 Кюснахт (Цюрих) — коммуна в Швейцарии.
 Кюснахт (Швиц) — коммуна в Швейцарии.
 Кюснахт (округ) — округ в Швейцарии.